Daniel Moore může být:

 Daniel Moore (básník) (1940–2016) – americký básník
 Daniel Moore (hudebník) (* 1941) – americký hudebník
 Daniel Moore (fotbalista) (* 1988) – skotský fotbalista